Müller József (?–1850-es évek közepe) zeneszerző
 Müller József (1885–1958) válogatott labdarúgó
 dr. Müller József (jogász) Komló város aljegyzője 2008-tól